Ragonvalia kan syfta på:

Colombia 

 Ragonvalia (kommun), Norte de Santander, 
 Ragonvalia (ort), Norte de Santander,